Muralt ist ein Schweizer Familienname mit einer adligen und einer bürgerlichen Linie. Beide Linien gehen auf Nachkommen von Glaubensflüchtlingen aus Muralto im heutigen Kanton Tessin zurück, die 1555 im Zuge der Gegenreformation vertrieben wurden.

Namensträger 
 Alexander von Muralt (1903–1990), Schweizer Physiker und Mediziner
 Beat Ludwig von Muralt (1665–1749), Schweizer Philosoph
 Conrad von Muralt (1859–1928), Schweizer Architekt
 Eduard von Muralt (1808–1895), Schweizer Bibliothekar und Theologe
 Felix von Muralt (* 1963), Schweizer Filmemacher, Regisseur und Fotograf
 Hanna Muralt Müller (* 1947), Schweizer Lehrerin und Politikerin
 Hans Conrad von Muralt (1779–1865), Schweizer Fabrikant, Politiker und Maler 
 Jared Muralt (* 1982), Schweizer Comicautor und Illustrator
 
 Leonhard von Muralt (1900–1970), Schweizer Historiker
 Lily von Muralt (1849–1921), Schweizer Schridftstellerin
 Robert Rudolph Lodewijk de Muralt (1871–1936), niederländischer Ingenieur und Politiker
 Samuel von Muralt (1680–1764), Schweizer Politiker
 Wilhelm Bernhard von Muralt, Schweizer Milität
 Wolfgang von Muralt (* 1955), Schweizer Motorradrennfahrer

Siehe auch 
 Muralt (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht
 Muraltengut, Anwesen in Zürich

Familienname